18-й Чемпионат Белоруссии по футболу начался 6 апреля 2008, закончился 16 ноября 2008. Сезон 2008 стал последним сезоном в котором приняли участие 16 команд. С 2009 года в лиге началось сокращение числа участников, 14 команд — в сезоне 2009, 12 — в сезоне 2010.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Савит» (1-е место в Первой лиге сезона 2007, дебютант высшей лиги)
 «Гранит» (2-е место в Первой лиге сезона 2007, дебютант высшей лиги)
 «Локомотив» (3-е место в Первой лиге сезона 2007)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2007:
 «Минск»

Таблица чемпионата

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Андрей Стаин («Локомотив (Минск)») (13 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — БАТЭ (средний показатель — 2809 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Гранит» (средний показатель — 998 зрителей).
 На счету хозяев 100 выигрышей (56,8 %), гостей — 76 (43,2 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — БАТЭ (35 очков из 45).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — БАТЭ (32 очка из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 (42 матча).
 В чемпионате принимали участие 99 легионеров. Наибольшее число — в составе минского «Динамо» (10).
 181 футболист забил как минимум один мяч.
 Зафиксировано 5 хет-триков и 50 дублей.
 Реализовано 45 пенальти из 63 назначенных (71,4 %).
 Самый крупная победа — 5:0 (матчи БАТЭ — «Шахтёр» и «Днепр» — «Сморгонь»).
 Самый крупный счёт — 3:6 (матч «Дарида» — МТЗ-РИПО).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Веремко — Хагуш, Юревич, Сосновский, Павлюкович — Стасевич, Мбанангой, Страханович — Артём Концевой, Родионов, Близнюк
 Команда Б
Плотников — Шитов, Ржевский, Верховцов — Кривец, Кварацхелия, Павлов, Чумаченко, Сащеко — Мозолевский, Усов

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2008
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2008
 Кубок Белоруссии по футболу 2007/2008
 Кубок Белоруссии по футболу 2008/2009

Ссылки 
 Итоговая турнирная таблица на сайте Белорусской федерации футбола
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Белоруссии в 2008 году